Тонон-ле-Бен:

 Тонон-ле-Бен — самый крупный французский город (курорт) на берегу Женевского озера.
 Тонон-ле-Бен — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.